La Hora (span. für Die Stunde) bezeichnet verschiedene mittel- und südamerikanische Tageszeitungen:

 La Hora (Chile) 
 La Hora (Ecuador)
 La Hora (Guatemala)
 La Hora (Peru)
 La Hora (Venezuela)

Siehe auch:
 Hora
 La Horra